Сузан Сарандон (; Њујорк, 4. октобар 1946) америчка је глумица. На филму и телевизији је од 1970. године. Освојила је Оскара за најбољу глумицу за улогу у филму „Мртав човек хода“, из 1995. године.

Детињство и младост 
Најстарија од деветоро деце, рођена је као Сузан Абигејл Томалин у Њујорку. Отац јој је био енглеског, ирског и велшког, а мајка сицилијанског и италијанског порекла.

Сузан је одрасла у Едисону, у Њу Џерзију, где је 1964. године завршила средњу школу. Након тога, примљена је на Амерички католички Универзитет (1964—1968), на студије драме.

Филмографија 

|-
| 2016. || Зулендер 2 || -{Zoolander 2}- || себе || непотписани камео
|-
| 2013. || Цинкарош || -{Snitch}- || Џоен Киган || 
|-
| 2010. || Вол стрит: Новац никад не спава || -{Wall Street: Money Never Sleeps}- || Силвија Мур || 
|-
| 2006. || || -{Mr. Woodcock}- || ||
|-
| 2006. || || -{Irresistible}- || ||
|-
| 2006. || || -{The Exonerated}- || ||
|-
| 2005. || Елизабеттаун || -{Elizabethtown}- || ||
|-
| 2005. || || -{Romance & Cigarettes}- || ||
|-
| 2005. || || -{Jiminy Glick in La La Wood}- || ||
|-
| 2005. || || -{Goodnight Moon and Other Sleepytime Tales}- || ||
|-
| 2005. || || -{Facing Arthur}- || ||
|-
| 2004. || || -{Noel}- || ||
|-
| 2004. || || -{Alfie}- || ||
|-
| 2004. || || -{Shall We Dance?}- || ||
|-
| 2003. || Деца Дине || -{Frank Herbert's Children of Dune}- || принцеза Венсиција || 3 епизоде
|-
| 2002. || || -{Moonlight Mile}- || ||
|-
| 2002. || || -{The Banger Sisters}- || ||
|-
| 2002. || || -{Igby Goes Down}- || ||
|-
| 2001. || Као пас и мачка || -{Cats & Dogs}- || ||
|-
| 2001. || Пријатељи || -{Friends}- || -{Jessica Lockhart}- || епизода: "-{The One With Joey's New Brain}-"
|-
| 2000. || || -{Rugrats In Paris}- || ||
|-
| 2000. || || -{Joe Gould's Secret}- || ||
|-
| 1999. || || -{Cradle Will Rock}- || ||
|-
| 1999. || || -{Anywhere But Here}- || ||
|-
| 1999. || || -{Earthly Possessions}- || ||
|-
| 1998. || Маћеха || -{Stepmom}- || ||
|-
| 1998. || || -{Illuminata}- || ||
|-
| 1998. || Сумрак || -{Twilight}- || ||
|-
| 1995. || Мртав човек хода || -{Dead Man Walking}- || ||
|-
| 1994. || Клијент || -{The Client}- || ||
|-
| 1994. || Мале жене || -{Little Women}- || ||
|-
| 1994. || || -{Safe Passage}- || ||
|-
| 1992. || || -{Light Sleeper}- || ||
|-
| 1992. || || -{Lorenzo's Oil}- || ||
|-
| 1991. || Телма и Луиз || -{Thelma & Louise}- || ||
|-
| 1990. || || -{White Palace}- || ||
|-
| 1989. || || -{The January Man}- || ||
|-
| 1989. || Бела сезона суше || -{A Dry White Season}- || ||
|-
| 1988. || || -{Sweet Hearts Dance}- || ||
|-
| 1988. || || -{Bull Durham}- || ||
|-
| 1987. || Вештице из Иствика || -{The Witches Of Eastwick}- || ||
|-
| 1986. || || -{Women Of Valor}- || ||
|-
| 1985. || || -{Mussolini: Decline And Fall Of Il Duce}- || ||
|-
| 1985. || || -{Compromising Positions}- || ||
|-
| 1984. || || -{The Buddy System}- || ||
|-
| 1983. || || -{The Hunger}- || ||
|-
| 1982. || || -{Tempest}- || ||
|-
| 1981. || || -{Who Am I This Time?}- || ||
|-
| 1980. || || -{Loving Couples}- || ||
|-
| 1980. || || -{Atlantic City}- || ||
|-
| 1979. || || -{Something Short Of Paradise}- || ||
|-
| 1978. || || -{Pretty Baby}- || ||
|-
| 1978. || || -{The Great Smokey Roadblock}- || ||
|-
| 1978. || || -{King Of The Gypsies}- || ||
|-
| 1977. || || -{The Other Side Of Midnight}- || ||
|-
| 1977. || || -{Checkered Flag Or Crash}- || ||
|-
| 1976. || || -{One Summer Love}- || ||
|-
| 1975. || || -{The Great Waldo Pepper}- || ||
|-
| 1975. || || -{The Rocky Horror Picture Show}- || ||
|-
| 1974. || || -{The Front Page}- || ||
|-
| 1974. || || -{Lives Of Ben Franklin: The Whirlwind}- || ||
|-
| 1974. || || -{F. Scott Fitzgerald & Last Of Belles}- || ||
|-
| 1972. || Мортадела || -{Mortadella}- || ||
|-
| 1970. || || -{Joe}- || ||
|}

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1946.
Америчке глумице
Добитници награде БАФТА
Биографије живих особа
Вегетаријанци
Добитнице награде Оскар за најбољу глумицу у главној улози